Times were when (single), een single uit 1968 van de Nederlandse popgroep The Cats
 Times were when (album), een dubbel-lp uit 1972 van de Nederlandse popgroep The Cats